Bruciate ima više značenja:
 Bruciate, Bergamo
 Bruciate, Piacenza